Naschhausen ist der Name verschiedener Orte:
Naschhausen (Dornburg-Camburg), Stadtteil von Dornburg-Camburg
Naschhausen (Orlamünde), Stadtteil von Orlamünde
Naschhausen (Altenburg), Siedlung im Stadtgebiet von Altenburg
Naschhausen (Friedrichslohra), Wüstung auf deren Flur 1775 Friedrichslohra gegründet wurde.